Nome di due diversi pittori italiani:

Pietro Paolo Abate (il Vecchio)
Pietro Paolo Abate (il Giovane)